Nargis - Comune francese
Nargis - attrice, nome darte di Fatima Rashid
Nargis - Denominazione di una area di ricerca di giacimenti di gas in mare aperto in Egitto
Nargis-1 - Nome di un pozzo esplorativo concesso ad ENI nell'area Nargis

Note